Brenda Hale peut désigner :

 Brenda Hale (1945-), baronne Hale de Richmond, juge et présidente de la Cour suprême du Royaume-Uni ;
  (1968-), membre du Parti unioniste démocrate.